Noël Carlotti (1900-1966), prêtre et résistant français ;
 Jean-Albert Carlotti (1909-2003), illustrateur, dessinateur de bande dessinée et artiste peintre français ;
 Marie-Arlette Carlotti (née en 1952), femme politique française, députée, ministre ;
 Barbara Carlotti (née en 1974), chanteuse française.